Флаг Ка́менского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 декабря 2007 года решением Совета народных депутатов Каменского муниципального района № 181 и 11 апреля 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3959.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине фигуры герба района: жёлтый сноп, поверх которого красный воронец (дикий пион) на зелёном стебле с таковыми же листьями, перевязанные красной лентой».

Обоснование символики 
Флаг Каменского муниципального района составлен на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности района.

Каменский муниципальный район расположен на западе Воронежской области. Центр района — посёлок городского типа Каменка — был основан острогожскими казаками в середине XVIII века и был долгое время небольшим хутором. Название посёлка, вероятно, произошло из-за наличия большого количества камней, оставленных ледником.

Основным видом деятельности населения района всегда было земледелие и переработка сельскохозяйственной продукции. В 1914—1917 годах был построен Евдаковский маслозавод. Каменка начала сильно расти в 1930 году в связи со строительством крупного масложирового комбината. Аграрно-промышленный комплекс района, занимающийся производством и переработкой сельхозпродукции, — отражён жёлтым снопом. Сноп символизирует также единство, сплочение и силу. Пшеничные колосья (сноп) аллегорически указывают на сельские поселения района. Красная лента, перевязывающая сноп, — символ почёта, уважения и достоинства.

Каждый год по склонам балок в районе раскрывают солнцу свои бутоны удивительные по своей красоте цветы — дикие пионы, которые в народе зовут воронцами. Цветение пионов для жителей района — всегда большое событие, истинное празднество. Уникальная и неповторимая природа района показана в гербе красным диким пионом — именно здесь, в естественных условиях произрастают эти необычные и неповторимые цветы. По всем описаниям дикий пион, возможно, и есть тот самый «аленький цветочек красоты невиданной и неслыханной», о котором писал С. Т. Аксаков.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая и богатства, а также уважения, интеллекта и стабильности.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также здоровья.

Примечания

См. также 

Флаг
Флаги с изображением снопа
Флора в геральдике